Bilderbuch steht für
Bilderbuch, Buchtyp
Bilderbuch (ARD), Sendereihe 
Bilderbuch (Band)
Siehe auch:
Steinernes Bilderbuch